

Amerikai Egyesült Államok

 Union megye (Arkansas)
 Union megye (Dél-Karolina)
 Union megye (Dél-Dakota)
 Union megye (Észak-Karolina)
 Union megye (Florida) 
 Union megye (Georgia)
 Union megye (Illinois)
 Union megye (Indiana)
 Union megye (Iowa)
 Union megye (Kentucky)
 Union megye (Louisiana)
 Union megye (Mississippi)
 Union megye (New Jersey)
 Union megye (Ohio)
 Union megye (Oregon)
 Union megye (Pennsylvania)
 Union megye (Tennessee)
 Union megye (Új-Mexikó)

Hasonló néven

Argentína
 Unión megye